Rusina obscura är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1892. Rusina obscura ingår i släktet Rusina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
obscura